Lindenbächle ist ein Gewässername:
 Lindenbächle (Kembach), rechter Zufluss des Kembachs (zum Main in Urphar) vor Urphar, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lindenbächle (Rot), linker Zufluss der „Gschwender“ Rot gegenüber von Birkenlohe, Gemeinde Ruppertshofen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lindenbächle (Wieslauf), rechter Zufluss der Wieslauf nach Schlechtbach, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lindenbach